Максим Смирнов:
 Смирнов, Максим Александрович (род. 2000) — российский футболист.
 Смирнов, Максим Иванович (1927—2003) — советский и российский художник.
 Смирнов, Максим Михайлович (?—1923) — поэт и деятель ВКП(б), псевдоним «Макс Смирнов».
 Смирнов, Максим (род. 1979) — эстонский футболист.